Или́мская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Илимская улица — улица в Екатеринбурге.
 Илимская улица — улица в Москве.
 Илимская улица — улица в Новосибирске.

Белоруссия 
 Илимская улица — улица в Минске.